Григорий Литовченко:
 Литовченко, Григорий Алексеевич (род. 1945) — советский и украинский спортсмен, трёхкратный чемпион СССР по многоборью ГТО (единственный на весь бывший Советский Союз трёхкратный чемпион СССР по многоборью ГТО.).
 Литовченко, Григорий Павлович (1908—1977) — украинский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.